Indiscreet ist der Originaltitel von drei Filmen:
 Indiscreet (1931) aus dem Jahr 1931
 Indiskret aus dem Jahr 1958
 Den Kopf in der Schlinge aus dem Jahr 1998